szurokfű, Origanum növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének általában része a „szurokfű”. 
 szurokfű, Origanum vulgare növényfaj; oregánó, közönséges szurokfű, vadmajoránna